REC steht für:

 Rajalakshmi Engineering College, Thandalam, Chennai, eine Ingenieurschule in Tamil Nadu (Indien).
 Rail Euro Concept, Gesellschaft zum Management des Güterverkehrs zwischen der DB Schenker Rail und der SNCF mit Sitz in Paris
 RAM Expansion Controller, Schnittstelle zu einer Speichererweiterung
 REC (Film), spanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2007
 REC 2, spanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2009
 REC 3: Genesis, spanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2012
 REC 4: Apocalypse, spanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2014
 REC (Manga) (auch: ●REC), Manga und Anime
 Flughafen Recife in Brasilien nach dem IATA-Code 
 Renewable Energy Certificate, Zertifikatssystem für erneuerbare Energien
 REC Solar, norwegischer Hersteller von Solartechnik, Abkürzung für 
 Rostocker EC, deutscher Eishockeyverein

Rec. steht für:

 Plattenlabel, abgeleitet vom englischen 

Siehe auch:
 REK
 Reck (Begriffsklärung)

Abkürzung